U47 ou U-47 peut faire référence à :
 Grand icosidodécaèdre ditrigonal (U47), un polyèdre uniforme non-convexe,
 Ligne U47 du métro léger de Dortmund ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands ;
 U 47 – Kapitänleutnant Prien, un film allemand de Harald Reinl sorti en 1958.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres